Александр Спиридонович Кислицын — советский военный деятель, гвардии полковник.

Биография 
Родился в 30 августа 1902 году в деревне Серяки Кировской области. Член КПСС с 1923 года.

С 1922 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. Вступил в ряды РККА 15 августа 1922 года.

Окончил 5-ю Киевскую пехотную школу комсостава. В 1930-е гг. — помощник командира 57-го особого корпуса, начальник снабжения управления 1-й армейской группы в МНР, участник боевых действий на Халхин-Голе.

В 1940—1941 гг. — начальник штаба 22-й танковой дивизии под Брестом.

Участник Великой Отечественной войны: начальник штаба 17-й бригады, на командных должностях в 12-й, 49-й и 56-й армиях, командир 33-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва РГК, командир 12-й артиллерийской самоходной бригады, начальник боевой подготовки 2-й механизированной армии, заместитель командира корпуса.

С 11 февраля 1954 года — в отставке.

После войны — руководитель военно-исторической секцией при челябинском Доме офицеров, председатель Челябинского областного совета ветеранов Гражданской и Великой Отечественной войн.

Умер в Челябинске в 1965 году. Похоронен на Успенском кладбище.‎

Награды 
 Орден Ленина (06.11.1947);
 шесть орденов Красного Знамени (16.03.1943; 03.11.1944; 07.03.1945; 29.05.1945; 01.09.1945; 21.08.1953);
 Орден Отечественной войны I степени (05.05.1944);
 Орден Красной Звезды (19.11.1939);
 Медаль «За оборону Москвы» (01.05.1944);
 Медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945).

Ссылки 
 Кислицын Александр Спиридонович // Челябинская область : энциклопедия / [редкол.: К. Н. Бочкарев (пред., гл. ред.) и др.]. — [Пилот. вып.]. — Челябинск : Камен. пояс, 2003—2007. — 1000 экз. — Т. 3 : К — М. — 2004.

Полковники (СССР)
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные на Успенском кладбище (Челябинск)‎